Irina Bilyk (Kiev, URSS,
1970), é uma popular cantora ucraniana.

Álbuns
 «Кувала зозуля» (1990)
 «Я розкажу» (1994)
 «Nova» (1995)
 «Так просто» (1996)
 «Фарби» (1998)
 «Ома» (2000)
 «Biłyk» (2002)
 «Країна» (2003)
 «Любовь. Яд» (2004)
 «На бис» (2008)
 «Рассвет» (2014)
 «Без Грима» (2017)

Cantores da Ucrânia
Naturais de Kiev